ESFP est un sigle ou un acronyme formé des quatre lettres E, S, F et P, qui peut désigner :
 ESFP peut être un type de personnalité selon le Myers Briggs Type Indicator ;
 ESFp, un type socionique équivalent au précédent ;
 Examen de la situation fiscale personnelle en France.